(Tokio, 1 de diciembre de 2001) es la única hija del emperador de Japón Naruhito y de su esposa, la emperatriz Masako. Debido a la ley sálica vigente en el país, Aiko no ostenta el título de princesa heredera.

Biografía

Nacimiento 
En mayo de 2001, la casa imperial de Japón anunció que la entonces princesa Masako estaba embarazada por primera vez a los 37 años de edad y tras haber sufrido un aborto.

Masako dio a luz a una niña el 1 de diciembre de 2001 en el Palacio Imperial de Tokio. Debido a su nacimiento, la princesa Aiko es excluida de la orden de sucesión al trono japonés. Se le dio el nombre de Aiko en una ceremonia realizada, como marca la tradición del país, el séptimo día tras el nacimiento. Aiko, escrito con la letra kanji, letra utilizada también para "amor" y "niño", se refiere a una persona que ama a los demás. También se le dio un título imperial, , que significa "una persona que respeta a los otros". De ese nombre sería despojada en caso de contraer matrimonio con un plebeyo.

Rompiendo la tradición, el nombre fue elegido por sus padres, bajo instancia del emperador. Fue extraído de las enseñanzas del filósofo chino Mencio, el cual dice lo siguiente: "Una persona que ama a los demás, siempre será amada por otros, y una persona que respete a otros, siempre será respetada por los demás".

Primeros años 
En noviembre de 2011, la princesa tuvo que ser hospitalizada debido a una neumonía. En 2014 la casa imperial comunicó que la princesa sufría "problemas de salud" y que por dicho motivo no podía acudir al colegio.

Educación 
La princesa Toshi (o Aiko, como mejor se le conoce), comenzó su educación formal en la Escuela Gakushūin de primaria, en Tokio, en abril de 2008. En 2010 se ausentó del colegio debido al acoso escolar que sufría por parte de un grupo de compañeros de colegio. Se graduó en marzo de 2014. El mes siguiente, en abril de 2014, comenzó su enseñanza secundaria en el mismo centro. Se graduó en 2017 con 15 años de edad.

En junio de 2018 se desveló que la princesa asistiría durante el verano de ese año al colegio privado de Eton, donde previamente habían estudiado los príncipes Guillermo de Gales y Enrique de Sussex, para perfeccionar su inglés. 

Desde febrero de 2020 estudia en la Universidad de Gakushuin la rama de lengua y literatura japonesas.

La princesa toca el violonchelo y practica el baloncesto.

Sucesión al trono 
Actualmente, y desde 1947, existe en Japón la ley sálica que otorga preferencia de sucesión al trono del Crisantemo al varón y excluye a la mujer. Con el nacimiento de la princesa Aiko en 2001 y sin ningún futuro heredero varón en la familia, pues el hermano de Naruhito había sido padre de dos niñas, el gobierno japonés barajó la idea de reformar la ley de sucesión al trono para que Aiko pudiese ser la futura emperatriz. Diversas encuestas realizadas en el país apuntaron que un 84% de los japoneses se mostraron a favor de que las mujeres puedan heredar el trono.

Sin embargo, dicho cambio de ley se paralizó cuando en 2006, la princesa Kiko de Akishino, esposa del príncipe Fumihito, dio a luz a un varón. Tras el anuncio de abdicación del emperador Akihito en 2017, diversos parlamentarios instaron al gobierno a debatir sobre una posible reforma de la ley sucesoria debido a la escasez de herederos. En 2019, cuando Naruhito fue entronizado, solamente el príncipe Masahito de Hitachi, el príncipe Fumihito de Akishino, y el príncipe Hisahito de Akishino formaban parte de la línea sucesoria.

Títulos y tratamientos 
 1 de diciembre de 2001 – presente: Su Alteza Imperial la princesa Toshi.

Distinciones honoríficas 
Nacionales
  Dama Gran Cordón de la Orden de la Preciosa Corona (05/12/2021).

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Tokio
Princesas de Japón
Príncipes herederos
Japonesas del siglo XXI
Nobles de Japón del siglo XXI
Personas monónimas